Рапчани () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Рапчанях проживало 240 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, у остальных национальностей численность незначительная.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 229 человек (95,42 %)
 Хорваты — 6 человек (2,50 %)
 Югославы — 2 человека (0,83 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 3 человека (1,25 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской